A 26-a ediție a Universiadei de vară s-a desfășurat între 12 și 23 iulie 2011 la Shenzhen în China. Sportivi-studenți din 150 de țări au participat în cadrul a 22 sporturi.

Sporturi

  Atletism (50)  
  Badminton (6)
  Baschet (2)
  Ciclism (16)
  Fotbal (2)
  Golf (4)
  Gimnastică (28)
  Haltere (15)
  Înot (42)
  Judo (18)
  Navigație (9)
  Polo pe apă (2) 
  Șah (3)
  Sărituri în apă  (12)
  Scrimă (12)
  Taekwondo (21)
  Tenis de câmp (7)
  Tenis de masă (7)
  Tir (36)
  Tir cu arcul (10)
  Volei (2)
  Volei de plajă (2)

Tabloul medaliilor
Legendă
 Țara gazdă
 România
 Republica Moldova

Legături externe
 www.sz2011.org, site-ul oficial 

2011 în sport
2011
Universiada